Коткин — фамилия. Известные носители:
 Коткин, Дэвид (род. 1956) — американский фокусник, известный как Дэвид Копперфильд.
 Коткин, Сергей Николаевич  (род. 1956) — депутат Государственной думы Российской федерации.
 Коткин, Стив (род. 1959) — американский историк, политолог, советолог, профессор истории и директор отдела российских исследований Принстонского университета.